LGT peut désigner :
 LGT Bank (Liechtenstein Global Trust)
 Lycée général et technologique
 , groupe de rock hongrois
 Lgt (lungotevere) : quais du Tibre à Rome (Italie)